Булок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Булок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна